Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Dubai 2005, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2005, è stato vinto da Sandra Klemenschits (tds n. 3). In finale ha sconfitto Kyra Nagy (tds n. 1) con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie

  Kyra Nagy (finale)
  Rushmi Chakravarthi (secondo turno)
  Sandra Klemenschits (campionessa)
  Irina Kotkina (quarti di finale)

  Sanaa Bhambri (semifinali)
  Oksana Ljubcova (quarti di finale)
  Punam Reddy (secondo turno)
  Veronika Litvinskaja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Dubai 2005